Ед Сендфорд (* 1928) — колишній канадський хокеїст, грав на позиції крайнього нападника.
 Сесіл Сендфорд (* 1928) — британський мотогонщик, дворазовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP.
 Тайні Сендфорд (1894—1961) — американський актор, відомий ролями у фільмах Чарлі Чапліна, також участю у фільмі з комедійним дуетом Лорел і Гарді.

 Сендфорд Флемінг (1827—1915) — інженер та винахідник, який створив залізничну мережу Канади.

Також 
 Сенфорд